

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной вэйский князь отправил в Лу посла Сунь Лян-фу для заключения договора.
 Летом князья Ци и Лу совместно воевали с Лай.
 Осенью луский князь вернулся из похода на Лай, и была большая засуха.
 Зимой состоялся съезд князей в Хэйжане (присутствовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Чжэн и Цао), заключён договор о взаимном мире.
 Умер князь Янь Хуань-гун, ему наследовал Сюань-гун (эра правления 601—587).
 Умер князь Малого Ци Хуэй-гун, ему наследовал Чэн-гун (он же Дэ-гун, эра правления 601—584).

См. также

Примечания